

Architettura 
 Palazzo Caracciolo di Melissano – edificio monumentale sulla collinetta di San Potito di Napoli

Geografia 
 Melissano – comune italiano della provincia di Lecce in Puglia

Persone 
 Bruno Melissano – pugile italiano